Пота́шев, Поташёв, Поташо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Поташёв, Александр Анатольевич (род. 1962) — советский легкоатлет.
 Поташёв, Борис Иванович (1947—2020) — советский футболист, тренер.
 Поташов, Валерий Серпионович (род. 1948) — заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации. Герой Российской Федерации.
 Поташев, Вениамин Яковлевич (1928—2018) — шахтёр, депутат Верховного Совета Молдавской ССР и Верховного Совета ПМР.
 Поташов, Лев Васильевич (1930—2020) — советский и российский хирург.
 Поташёв, Максим Оскарович (род. 1969) — участник телеигр «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».
 Поташев, Николай Александрович (1864 — ?) — крестьянин, член II Государственной думы.

 Поташова, Ольга Дмитриевна (род. 1976) — российская волейболистка.